Suite dans le style ancien peut désigner :
 Suite dans le style ancien, , suite pour orchestre d'Albéric Magnard ;
 Suite dans le style ancien, , septuor de Vincent d'Indy ;
 Suite dans le style ancien, , suite pour instruments à vent de Mel Bonis.